Межозёрный — рабочий посёлок в Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области России. Расположен на западе области, близ границы с Республикой Башкортостан, в 25 км к югу от города Учалы, в 94 км к северу от Магнитогорска и в 43 км от Верхнеуральска.

Образует Межозёрное городское поселение в составе Верхнеуральского района.

Население —  чел. ().

История 
Межозёрный был образован в 1956 году с началом разработки карьера и добычи медной руды Учалинским горно-обогатительным комбинатом и поначалу назывался «XIX партсъездом» в честь XIX съезда КПСС, когда здесь был вскрыт первый карьер.

25 Мая 1963 года решением исполкома Челябинского облсовета депутатов трудящихся, учитывая пожелания трудящихся, ходатайства Верхнеуральского райисполкома и Учалинского горно-обогатительного комбината, посёлок был выделен из состава Карагайского сельсовета, отнесён к категории рабочих посёлков, и ему было присвоено новое название — Межозёрный (из-за расположения посёлка между тремя озёрами: Чебачье, Карагайское и Гнилое). Также на территории Межозёрного был образован «Межозерный поселковый Совет депутатов трудящихся», подчинённый Верхнеуральскому райсовету.

Сегодня жители рабочего посёлка работают в основном на карьере «Молодёжный», где добывается медно-цинковая руда. Несколько лет назад введен в строй подземный рудник «Узельгинский», здесь руда добывается даже на глубине 700 м.

Население

Инфраструктура 
В посёлке есть две общеобразовательные школы и детская школа искусств.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Челябинской области
Населённые пункты Верхнеуральского района